Лемуан — французская фамилия.

Фамилия 
 Лемуан, Жан (1638 — ок. 1710) — французский живописец-декоратор, рисовальщик и гравёр.
 Лемуан, Франсуа (1688—1737) — французский художник эпохи рококо.
 Лемуан, Жан-Батист Старший (1681—1731) — французский скульптор.
 Лемуан, Жан-Батист Младший (1704—1778) — французский скульптор стиля рококо.
 Лемуан, Виктор (1823—1911) — французский селекционер декоративных растений, особенно известен многочисленными выведенными сортами сирени.
 Лемуан, Жон Маргерит Эмиль (1815—1892) — французский публицист и политический деятель, член французской академии.
 Лемуан, Клод (род. 1932) — французский шахматист и шахматный журналист.
 Лемуан, Луи (1764—1842) — французский дивизионный генерал.
 Лемуан, Мари Виктуар — (1754—1820) — французская художница.
 Лемуан, Поль (1878—1940) — французский геолог.
 Лемуан, Пьер (1661—1702) — французский исследователь, колониальный администратор, авантюрист и один из основателей французской колонии Луизиана.
 Лемуан, Сирил (род. 1983) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Лемуан, Фабьен (род. 1987) — французский футболист, полузащитник клуба «Сент-Этьен».
 Лемуан, Эмиль (1840—1912) — французский инженер-строитель, математик, в частности, геометр.

Остальное 
 Кардинал Лемуан (станция метро) — станция Парижского метрополитена 10-й линии.
 Точка Лемуана — точка пересечения симедиан треугольника.